Boitzenburg steht für: 

 Boitzenburg, Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 ältere Schreibweise von Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Boizenburg/Elbe#Name

Siehe auch:
 Schloss Boitzenburg
 Arnim-Boitzenburg
 Theater Klosterruine Boitzenburg, seit 2005 bestehende Freilichtbühne